Antonina kan syfta på:

 Antonina (bysantinare) (500-talet) – en bysantinsk politisk aktör
 Antonina (djur) – ett släkte av insekter
 Antonina (krater) – en krater på Venus,  se Lista över kratrar på Venus
 Antonina (kommun) – en kommun i Brasilien
 Antonina (ort) – en ort i Antonia kommun, Brasilien